Gardez (stad), stad in Afghanistan
 Gardez (district), district in Afghanistan